Autumn Classic International 2016 — третий международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Монреаль с 29 сентября по 1 октября 2016 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является четвертым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте спортивной федерации Skate Canada

2016 год в фигурном катании
Autumn Classic International
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Сентябрь 2016 года
Октябрь 2016 года
Спорт в Канаде в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Монреале